Майнпури:

 Майнпури — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Майнпури — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.